Herbertus Bikker (1915-2008), Nederlands oorlogsmisdadiger
 Mirjam Bikker (1982), Nederlands politica